Тернопольская епархия () — название церковно-административных структур ряда церквей:
 Тернопольская епархия — епархия Православной церкви Украины (ранее — епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата).
 Тернопольская епархия — епархия Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Тернопольская епархия — епархия Украинской автокефальной православной церкви (сейчас — Тернопольско-Бучачская епархия ПЦУ).
 Тернопольская епархия — епархия Украинской грекокатолической церкви в 1993—2000 годах (сейчас — Тернопольско-Зборовская архиепархия УГКЦ).